Tångloppa kan avse:

 Tångloppa – allmän benämning på vissa märlkräftor
Tångloppor (familjen Talitridae) – en familj små kräftdjur i ordningen märlkräftor
Tångmärla (Gammarus locrusta) – en cirka 2,5 centimeter lång märlkräfta